Alan Moore –  fumettista, scrittore, compositore, cantautore e occultista britannico
 Alan Moore – batterista britannico ex componente dei Judas Priest
 Alan Moore – calciatore irlandese di ruolo centrocampista